Ernesto Canto Gudiño – marciatore messicano
 Gabriel Gudiño – calciatore argentino, centrocampista
 Jorge Gudiño – cestista messicano
 Raúl Gudiño – calciatore messicano, portiere